Quanta Cura (1741), encycliek van paus Benedictus XIV tegen handel in aalmoezen.
Quanta Cura (1864), encycliek van paus Pius IX tegen secularisering en het afnemen van kerkelijke macht.